Сват — людина, яка за дорученням того, хто хоче одружитися, або його рідних сватає обрану особу; староста у весільному обряді.
 Сват — батько або родич одного з подружжя щодо батьків або родичів другого.
 «Свати» — російськомовний телесеріал, створений в Україні, режисер Юрій Морозов.

Свати — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства